Das Herreneinzel (Rollstuhl) der French Open 2019 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in Paris.

Vorjahressieger war Shingo Kunieda.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Herreneinzel
2019